

Новопетрово — село, Аромашевський район, Тюменська область
 Новопетрово — селище, Аромашевський район, Тюменська область
 Новопетрово — село, Бірський район, Башкортостан